Hollister steht für:
 Hollister (Modeunternehmen)
 Hollister (Medizintechnikunternehmen)
 Hollister’s MotorCycles, deutscher Motorrad-Hersteller
 Hollister (1991), US-amerikanischer TV-Western
 Hollister (1997), deutscher Fernsehkrimi
 USS Hollister (DD-788), Zerstörer der US-Navy
 Hollister Riot von 1947, siehe Ausschreitungen von Hollister
 Hollister Peak, Berggipfel im Ellsworthland, Antarktika

Hollister ist der Familienname folgender Personen:
 Brett Hollister (* 1966), neuseeländischer Ruderer
 Charles Warren Hollister (1930–1997), US-amerikanischer Historiker
 Jacob Hollister (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John B. Hollister (1890–1979), US-amerikanischer Politiker
 Ned Hollister (1876–1924), US-amerikanischer Zoologe
 Nancy Hollister (* 1949), US-amerikanische Politikerin
 Solomon C. Hollister (1891–1982), US-amerikanischer Bauingenieur

Hollister ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hollister (Florida), im Putnam County
 Hollister (Idaho), im Twin Falls County
 Hollister (Kalifornien), im San Benito County
 Hollister (Kansas), im Bourbon County
 Hollister (Missouri), im Taney County
 Hollister (North Carolina), im Halifax County
 Hollister (Oklahoma), im Tillman County
 Hollister (Wisconsin), im Langlade County